Шатовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шатовка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Шатовка — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Шатовка — деревня в Новомосковском районе Тульской области.

Украина 
 Шатовка — село в Лозовском районе Харьковской области.